Tales of the Jedi kan henvise til forskellige medier i Star Wars- universet:

 Tales of the Jedi (tegneserier), en tegneserieserie udgivet af tegneserier fra Dark Horse fra 1993 til 1998
 Tales of the Jedi (tv-serie), en animeret antologiserie fra 2022